Bak et BAK peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Bak, chef des sculpteurs durant le règne d'Akhénaton ;
 Glenn Bak (1981-), coureur cycliste danois ;
 Lars Bak (1965-), informaticien danois travaillant pour Google ;
 Lars Bak (1980-), coureur cycliste danois ;
 Samuel Bak (1933-), artiste surréaliste israélien ;
 Stéphane Bak (1996-), humoriste français ;
 Thomas Bak (1978-), artiste et directeur artistique gerlano-polonais.

Pseudonyme 
 , pseudonyme de Arkadiusz Juńczyk (1994-), rappeur et beatboxer polonais

Toponyme 

 Bak, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bak, village du département de Zala en Hongrie ;
 Bak, cratère de la planète Mars, nommé d'après le village de Bak en Hongrie, selon la liste des cratères de Mars.

Musique 
 , instrument de musique coréen de la famille des percussions.

Sigle 

 BAK (Bcl-2 homologous antagonist killer), protéine intervenant dans le processus biologique de l'apoptose appartenant à la famille de prototype de gènes Bcl-2 ;

Code 
 BAK, ancien code de l'aéroport international Bina , à Bakou en Azerbaijan, aujourd'hui appelé Aéroport international Heydar Aliyev (Heydər Əliyev, code actuel GYD) ;
 Bak, code ISO 639-2 (liste des langues) de la langue bachkir.

Informatique 
 .bak, extension informatique de fichier représentant une sauvegarde.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme polonais